Big Slough ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Slough (Minnesota)
 Big Slough (Nevada)
 Big Slough (North Dakota)

Sonstiges:
 Big Slough (South Dakota), Schwemmland